Флаг муниципального образования сельское поселение Константи́новское Раменского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 декабря 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4009.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, диагонально разделённое на 4 части — голубую (вверху), две красных (по бокам) и зелёную (внизу), с изображением фигур из герба поселения, выполненных белыми, жёлтыми, оранжевыми и зелёными цветами: королевская корона в окружении дубового венка».

Символика 
Флаг составлен на основе герба сельского поселения Константиновское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Село Константиновское впервые упоминается в духовной грамоте (завещании) 1331 года московского Великого князя Ивана Калиты. На протяжении полутора столетий оно постоянно находилось во владении московских царей. Затем село попало в собственность сначала Николо-Угрешского монастыря, а затем Новоспасского монастыря. В 1703 году село попадает Борису Петровичу Шереметеву, а спустя пять лет закрепляется за ним именным указом Петра I. Граф, генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев — видный военный и политический деятель петровской эпохи. Село оставалось во владениях семьи Шереметевых до 1917 года.

Фигуры флага сельского поселения Константиновское отражают его исторические особенности. Золотая корона и венок, заимствованные из герба рода Шереметевых, символизируют связь времён.

В состав поселения входит посёлок Денежниково, история которого начинается с сельца Денежниково, принадлежавшего в своё время роду Фонвизиных и Талызиных. Степан Александрович Талызин был другом и соратником самого Суворова, который посещал имение Денежниково и по народному преданию посадил там дуб, растущий и по настоящее время. Дубовый венок на флаге поселения аллегорически отражает так же и эти события.

Деление флага символизирует, что поселение состоит из многих населённых пунктов.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением корон
Флаги с изображением дубовых листьев